Темза — топоним.

 Темза — река в Англии.
 Темза (Таензас) — река в Кемеровской области, приток Большого Унзаса (Большой Речки).

См. также 
 Темс — река в штате Коннектикут, США.
 Темс — река в провинции Онтарио, Канада.